Алекса́ндр Ива́нович Гаври́лов:
 Гаврилов, Александр Иванович (1884—1955) — советский конструктор, профессор, доктор наук.
 Гаврилов, Александр Иванович (1886—1919) — русский революционер, большевик.